Хабилов — фамилия; имеет женскую форму Хабилова.
 Хабилов, Рустам Микаилович (род. 1986) — российский боец смешанных единоборств.
 Хабилов, Тохир Абдумаликович (1946—2019) — узбекский писатель.